Эши (Золотурн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.
 Эши, Джордж — ганский боксер-профессионал выступающий в первой средней, первой полусредней и лёгкой весовых категориях.

См. также 
 Эши-Шпиц — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.